Schelp ist der Name von

 Fritz Schelp (1898–1989), Präsident der Deutschen Bundesbahn
 Karl-Heinz Schelp (* 1940), deutscher Fußballspieler